Bernard Lonergan (1904-1984), jésuite canadien ;
 David Lonergan, dramaturge canadien ;
 Kenneth Lonergan (1963-), dramaturge, scénariste et réalisateur américain ;
 Lachlan Lonergan (1999-), joueur de rugby à XV australien ;
  (1998-), joueur de rugby à XV australien.